Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1983/84. godine. I pedesetšesta sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju petnaestu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac: Darko Pančev (Vardar Skoplje) - 19 golova.

Šampion 
 CRVENA ZVEZDA (trener: Gojko Zec)

igrači (utakmica/golova):
 Tomislav Ivković (34/0) -golman-
 Marko Elsner (32/0)
 Miloš Šestić (29/7)
 Milko Đurovski (27/13)
 Boško Đurovski (23/8)
 Jovica Nikolić (22/8)
 Miroslav Šugar (22/0)
 Đorđe Milovanović (21/3)
 Milan Jovin (21/0)
 Mitar Mrkela (20/2)
 Zoran Banković (19/3)
 Ivan Jurišić (19/0)
 Dragan Miletović (17/0)
 Milan Janković (16/2)
 Ljubiša Stojanović (15/1)
 Ranko Đorđić (14/3)
 Rajko Janjanin (14/0)
 Goran Milojević (14/0)
 Žarko Đurović (13/0)
 Nedeljko Milosavljević (12/0)
 Dragić Komadina (9/0)
 Miodrag Krivokapić (4/0)
 Cvijetin Blagojević (3/0)
 Zlatko Krmpotić (2/0)
 Radoslav Žugić (1/1)
 Radomir Savić (1/0)
 Slavko Radovanović (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1983/84. у југословенском фудбалу